Miting koji se održao u mjestu Srbu 25. srpnja 1990. bio je miting otvorenih velikosrpskih značajka.

Nadnevak nije slučajno izabran. Bio je tempiran za dan kad je bila predviđena sjednica Sabora SR Hrvatske. Na toj je sjednici bilo predviđeno usvajanje amandmana na Ustav SR Hrvatske iz 1974. godine, što je i usvojeno: Hrvatska je postala suverena država, iz naziva hrvatske države izbačen je pridjev "socijalistička", usvojen je novi ("povijesni") grb i zastava te promijenjeni nazivi državnih dužnosti. Na velikosrpskom je mitingu osnovano tzv. Srpsko nacionalno vijeće i donesena je Deklaracija o suverenosti i autonomiji Srba u Hrvatskoj.
Nevjerojatna je podudarnost da se održao gotovo na obljetnicu velikosrpskog mitinga održanog na istom mjestu 19 godina prije, 1971., koji je prethodio udaru na hrvatsko proljeće.

Miting iz 1990. održao se u Srbu usporedno sa zasjedanjem Hrvatskog sabora na kojem su usvojeni amandmani na hrvatski ustav. Na ovom mitingu, tzv. Saboru Srba donesena je "Deklaracija o suverenosti i autonomiji srpskog naroda", a u općinama Knin, Benkovac i Obrovac taj je dan proglašen neradnim.

Izvori 

Hrvatska povijest
Velikosrpski mitinzi